skiën, een wintersport
Skien (Noorwegen), de hoofdstad van de Noorse provincie Vestfold og Telemark